Bartramidula är ett släkte av bladmossor. Bartramidula ingår i familjen Bartramiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Egentliga bladmossor
Bartramidula